Пасо дел Росарио има више значења:

 Пасо дел Росарио (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пасо дел Росарио (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику